Подлесное () — село в Деражнянском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 278 человек. Почтовый индекс — 32240. Телефонный код — 3856. Занимает площадь 1,354 км². Код КОАТУУ — 6821587803.

История 
В 1945 г. Указом Президиума ВС УССР село Хутора Яськовецкие переименовано в Подлесное.

Местный совет 
32240, Хмельницкая обл., Деражнянский р-н, с. Новосёлка, ул. Первомайская, 13а

Примечания

Ссылки 
 Подлесное на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области

Населённые пункты Деражнянского района